Abejera puede referirse a:

 Abejera (Zamora), localidad del municipio de Riofrío de Aliste, provincia de Zamora, España.
 el nombre común de la planta Anchusa undulata;
 el nombre común de la planta Melissa officinalis; 
 el nombre común de la planta Ophrys apifera;
 el nombre común de la planta Ophrys lutea;

Además 
 Colmena, la vivienda de una colonia de abejas
 Apicultor, una persona que cuida y mantiene a las abejas